Richard Carlyle est un patronyme porté par deux acteurs :
 Richard Carlyle (1879-1942), acteur canadien
 Richard Carlyle (1914-2009), acteur canadien